John Isner era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Dustin Brown.

Fernando Verdasco ha sconfitto in finale Nicolás Almagro 6–3, 7–64.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 John Isner (secondo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Nicolás Almagro (finale)
 Fernando Verdasco (campione)

 Feliciano López (secondo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)
 Lleyton Hewitt (secondo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)

Qualificati 

 Ryan Harrison (primo turno)
 Robby Ginepri (primo turno)

 Peter Polansky (primo turno)
<li> Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)

<li>  Rhyne Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2014
ATP World Tour 2014